Ashmont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dorchester (Boston) – Bezirk des Bostoner Stadtteils Dorchester, Massachusetts
 Ashmont (North Carolina)
 Ashmont (Ohio), im Erie County – nicht mehr existent

in Kanada:
 Ashmont (Alberta)

in Australien:
 Ashmont (New South Wales)